Недзельский — украинская и польская фамилия. Известные носители:

 Недзельский, Адам (род. 1973) — польский экономист, президент Национального фонда здравоохранения Польши.
 Недзельский, Андрей Степанович (род. 1973) — влиятельный украинский криминальный авторитет, вор в законе.
 
 Недзельский, Юлиан Феликс — польский и австрийский архитектор.